Otto Girndt ist der Name folgender Personen:

* Otto Girndt (Schriftsteller) (1835–1911), deutscher Schriftsteller und Librettist
 Otto Girndt (Mediziner) (1895–1948), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer